Шипка:

Горы:
 Шипка — вершина высотой 1523 м в Балканских горах.
Населённые пункты:
 Шипка — маленький город в Болгарии.
 Шипка — село в Шолданештском районе Молдавии.
 Шипка — село в Григориопольском районе Приднестровья.
 Шипка — военный городок недалеко от города Мукачево в Закарпатской области Украины.
Прочее:
 Шипка — сорт стручкового перца.
 Шипка — пещера в Чехии (Моравско-Силезский край).
 Шипка — марка недорогих сигарет без фильтра болгарского производства, упоминается в стихотворении «Не выходи из комнаты» (1970) Иосифа Бродского.
 Шипка — болгарский пистолет-пулемёт.
 Шипка, Кирнан (род. 1999) — американская актриса.

См. также 
 Шипкинский перевал — горный перевал в Болгарии через Балканы.
 Оборона Шипки
 Русско-турецкая война 1877—1878